Мигел Алеман Валдес има више значења:

 Мигел Алеман Валдес (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Алеман Валдес, Колонија Агрикола Ганадера (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику